

Patronymie 
 Emilie Pos (1994) : actrice néerlandaise
 Valerie Pos (1996) : actrice néerlandaise
 Hans Pos (1958-2014) : réalisateur néerlandais